Elvers ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Elvers (1797–1858), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Jenny Elvers (* 1972), deutsche Schauspielerin und Moderatorin
 Jürgen Elvers (1937–2003), deutscher Maler
 Karl-Ludwig Elvers (* 1962), deutscher Althistoriker
 Kurt Elvers (1919–1945), deutscher Kunststudent und NS-Opfer
 Rudolf Elvers (1924–2011), Musikwissenschaftler und Bibliothekar
 Rudolph Elvers (1825–1891), deutscher Verwaltungsbeamter

Sonstiges:
 Elvers Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Elfers
 Elbers
 Friedrich-Elvers-Schule